Donato Di Marzo – avvocato e politico italiano
 Gioacchino Di Marzo – gesuita, bibliografo e storico dell'arte italiano
 Salvatore Di Marzo – docente e politico italiano